The Nature of the Beast (1919), een Britse film van Cecil M. Hepworth
 The Nature of the Beast (1988), een Britse film van Franco Rosso
 The Nature of the Beast (1995), een Canadese film van Victor Salva